Ваиль Надир аль-Хальки (; род. 4 февраля 1964 года в городе Джасим мухафазы Даръа) — сирийский политический и государственный деятель, премьер-министр Сирии (с 9 августа 2012 года по 3 июля 2016 года). Министр здравоохранения Сирии (2011—2012)

Биография 
 В 1987 году окончил медицинский факультет Дамасского университета, прошёл ординатуру по специализации «хирургия в акушерстве и гинекологии».
 С 1997 по 2000 год работал директором Центра первой медицинской помощи в городе Джасем провинции Даръа.
 С 2000 по 2004 год занимал пост секретаря комитета ПАСВ провинции Даръа.
 В 2010 году возглавил Профсоюз врачей.
 С апреля 2011 года по 2012 год был министром здравоохранения Сирии.
 С 2012 по 2016 год — Премьер-министр Сирии.

Семья 
 Женат, имеет 4 детей.

Примечания 

Премьер-министры Сирии
Министры Сирии
Члены регионального руководства сирийского отделения партии Баас
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году